Кэривилл () — топоним США.

Топоним США
  — городок в Теннесси.
 Кэривилл — городок во Флориде.

См. также
 Кэри